Cant ist der Familienname von:
 Manfred Müller-Cant (1926–1994), deutscher Komponist, Dirigent und Kirchenmusikdirektor
 Sanne Cant (* 1990), belgische Radsportlerin

Cant steht für:
 Sprache der irischen Travellers Shelta

Cant. ist die Abkürzung für
 Canticum canticorum, Hoheslied in der Hebräischen Bibel (Altes Testament)
 Cantieri Aeronautici e Navali Triestini, italienischer Flugzeughersteller

CA-NT steht für:
 Nordwest-Territorien, ISO-3166-2-Code des kanadischen Territoriums

Siehe auch:
 Canth
 Kant (Begriffsklärung)

Abkürzung